Рібе́йра (, «потік», «берег річки, узріччя») — галісійська і португальська власна назва.

Топоніми

Рібейра (Іспанія)
 Рібейра-де-Пікін

Ойш-да-Рібейра — парафія.
 Рібейра (Терраш-де-Бору) — парафія.
 Рібейра-Брава — парафія.
 Рібейра-де-Пена — парафія.
 Рібейра-де-Фрагуаш — парафія.
 Рібейра-де-Фрадеш — парафія.
 Сендін-да-Рібейра — парафія.